Ислам Лечиевич Дудаев () — российский и албанский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата России, призёр первенств мира среди молодёжи, победитель и призёр всероссийских и международных турниров, мастер спорта России (2017). На внутрироссийских соревнованиях представляет Чечню. Выступает в лёгкой весовой категории (до 65 кг). Тренируется под руководством Заслуженных тренеров Чечни Умара Сулейманова и Вахида Хусанова. В сентябре 2021 года принял спортивное гражданство Албании.

Спортивные результаты 

 Чемпионат России по вольной борьбе 2017 года — ;
 Первенство мира среди молодёжи 2017 года — ;
 Мемориал Али Алиева 2018 года — ;
 Турнир на призы Александра Медведя 2018 года — ;
 Первенство мира среди молодёжи 2018 года — ;
 Турнир на призы Александра Медведя 2019 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы по алфавиту
Борцы России
Борцы Албании
Спортсмены Чечни